Chichimeca Jonaz (volk), een volk in Mexico
 Chichimeca Jonaz (taal), de taal van dat volk